Kornati so lahko: 
 Kornati, skupina več otokov (otočje) na Hrvaškem med Zadrom in Šibenikom v Severni Dalmaciji 
 Kornati, naselje na otoku Kornat
 Murter-Kornati, občina na Hrvaškem s središčem v Murterju.